Khalaf kan syfta på följande platser:

Iran 

 Yūrd-e Khalaf, ort, Hormozgan, 
 Khalaf (vattendrag i Iran), Khuzestan, 
 Ḩalāf-e Do, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar